В списке Всеми́рного насле́дия ЮНЕ́СКО в Респу́блике Ма́льта значатся 3 наименования (на 2014 год), это составляет  от общего числа ( на  год). Все три объекта включены в список по культурным критериям, причём один из них признан шедевром человеческого гения (критерий i). Кроме этого, по состоянию на 2014 год, 7 объектов на территории Мальты находятся в числе кандидатов на включение в список всемирного наследия. Республика Мальта ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия 14 ноября 1978 года. Все объекты, находящиеся на территории Мальты были занесены в список в 1980 году на 4-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Список 
В данной таблице объекты расположены в порядке их добавления в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Географическое расположение объектов

Предварительный список 

 Географическое расположение объектов

Примечания

Ссылки 

 Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на Мальте 

 
Мальта